Hohlwelttheorie steht für:
 Theorie der hohlen Erde
 Innenweltkosmos, auch Erd-Innenweltkosmos oder Innenwelttheorie genannt (die Menschheit lebt auf der Innenseite einer Hohlkugel)